Nagy Ádám
 Nagy Ádám (1939) mineralógus, egyetemi tanár
 Nagy Ádám (1972) mérnök-közgazdász
 Nagy Ádám (1973) Huszka Jenő-díjas zeneszerző, zenész (Roy & Ádám)
 Nagy Ádám (1995) labdarúgó
 Nagy Ádám (1998) vízilabdázó
hasonló nevűek
 Kisléghi Nagy Ádám (1961) festő